Příjmení Rawls nosí více významných osobností:

 John Rawls (1921–2002) – americký politický filosof
 Lou Rawls (1933–2006) – americký zpěvák a herec
 Wilson Rawls (1913–1984) – americký spisovatel